Джон Пім () — видатний англійський політичний діяч XVII ст.
 Пім — річка у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, права притока Обі.
 Генк Пім (), він же Генк Пім () — персонаж коміксів компанії Marvel Comics.